«Локомотив» в сезоне 2013/2014 — статистика выступлений и деятельность клуба в Суперлиге чемпионата России по волейболу среди мужчин в сезоне 2013/14.

Итоги прошедшего сезона (2012/2013) 

По итогам сезона в Суперлиге команда «Локомотив» заняла 5-е место. В розыгрыше Кубка России волейболисты проиграли матч за 3-е место московскому «Динамо» 1:3. В Европе команду ждал триумф — победа в Лиге чемпионов, в финале против итальянского «Бре Банка Ланутти» была одержана победа в пятисетовом матче. MVP и самым результативным игроком европейского турнира признан Маркус Нильссон .

Хронология событий 
 29 мая 2013 г.  Европейская конфедерация волейбола предоставила «Локомотиву» wild card для участия в Лиге чемпионов. 
 июль 2013 г. На юниорском чемпионате мира по волейболу в Мексике сборная России заняла первое место. В составе «золотой» команды выступали игроки дубля «Локомотива»: Роман Жось и Максим Белогорцев.
 июль 2013 г. Сборная России выиграла Мировую лигу, в финальном турнире за команду выступал Илья Жилин. 
 8 июля 2013 г.  команда выходит из отпуска.
 июль 2013 г. На летней Универсиаде в Казане сборная России заняла первое место. В составе «золотой» команды выступали игроки «Локомотива»: Артем Вольвич, Денис Бирюков, Валентин Голубев.
 25 июля — 8 августа 2013 г.  команда проводит учебно-тренировочный сбор поселке Витязево.
 27 июля 2013 г.  «Локомотив» ознакомил болельщиков с ценовой политикой на абонементы — 5 000 рублей.
 сентябрь 2013 г. На молодёжном чемпионате мира по волейболу в Турции сборная России заняла первое место. В составе «золотой» команды выступали игроки дубля «Локомотива»: Никита Аксютин, Ильяс Куркаев, Илья Петрушов, Алексей Кобилев, Роман Жось, Илья Быковский.
 сентябрь 2013 г. На чемпионате Европы в Дании сборная России заняла первое место. В составе «золотой» команды выступали: Илья Жилин и Артем Вольвич.
 20 октября 2013 г.  «Локомотив» завоевал серебряную медаль на Клубном чемпионате мира и стал первой российской командой, которая дошла до финала. По итогам турнира Лукаш Дивиш был признан лучшим доигровщиком.

Трансферная политика

Пришли

Ушли

Чемпионат России

Предварительный турнир 
 Синяя группа

1 тур 

 Время матча — 1 час 17 минут. Лучшие игроки матча по версии газеты Спорт-Экспресс: 1.Вольвич (Л), 2.Бутько (Л), 3.Дивиш (Л)

2 тур 

 Время матча — 1 час 15 минут.

3 тур 

 Время матча — 1 час 10 минут.

4 тур 

 Время матча — 1 час 57 минут.

5 тур 

 Время матча — 1 час 32 минуты.

6 тур 

 Время матча — 1 час 17 минут.

7 тур 

 Время матча — 1 час 26 минут.

8 тур 

 Время матча — 1 час 15 минут.

9 тур 

 Время матча — 1 час 23 минуты.

10 тур 

 Время матча — 2 часа 16 минут.

11 тур 

 Время матча — 1 час 13 минут.

12 тур 

 Время матча — 1 час 06 минут.

13 тур 

 Время матча — 1 час 19 минут.

14 тур 

 Время матча — 1 час 26 минут.

15 тур 

 Время матча — 1 час 22 минуты.

16 тур 

 Время матча — 1 час 50 минут.

17 тур

18 тур

19 тур 

 Время матча — 1 час 40 минут.

20 тур 

 Время матча — 1 час 51 минута.

21 тур 

 Время матча — 1 час 10 минут.

22 тур

Движение команды по турам

Турнирная таблица

Плей-офф 

 Время матча — 2 часа 13 минут.

 Время матча — 2 часа 12 минут.

«Финал шести» в Екатеринбурге

Группа А

Полуфинал 

 Время матча - 2 часа 01 минута

ФИНАЛ 

Лучшие по версии газеты "Спорт-Экспресс": 1. Андерсон (З). 2. Вербов (З). 3. Н. Грбич (З).

Кубок России

Предварительный этап

Полуфинальный этап

Финальный этап

Группа B

Кубок Сибири и Дальнего Востока 
Финальный турнир Кубка Сибири и Дальнего Востока проходил в Красноярске с 12 по 17 ноября 2013 года, за почетный трофей боролось восемь команд. Обладателем Кубка в восьмой раз (пятый подряд) стал "Локомотив".

Группа "А" 
 12 ноября
 Локомотив - СДЮШОР-Локомотив - 3 : 0 (25:12, 25:14, 25:17)
 Кузбасс - Тюмень - 3 : 1 (22:25, 27:25, 25:22, 25:21)
 13 ноября
 Кузбасс - Локомотив - 0 : 3 (22:25, 22:25, 22:25)
 СДЮШОР-Локомотив - Тюмень  - 1 : 3 (22:25, 22:25, 25:22, 13:25) 
 14 ноября
 Кузбасс - СДЮШОР-Локомотив - 3 : 1 (22:25, 25:19, 25:17, 25:19) 
 Тюмень - Локомотив - 3 : 2 (26:28, 25:19, 25:18, 25:27, 15:8)

1/2 финала 
 Локомотив - Факел - 3 : 2 (17:25, 25:22, 22:25, 25:17, 15:11)

ФИНАЛ

За 5-8-е места 
 Газпром-Югра - СДЮШОР-Локомотив - 3 : 0 (25:21, 25:22, 25:19).

матч за 7-е место 
 Тюмень – СДЮШОР-Локомотив – 3 : 1 (26:28, 25:22, 25:22, 25:20).

Лига чемпионов ЕКВ

Групповой турнир

Клубный чемпионат мира FIVB

Групповой турнир

Полуфинал

Финал

Состав с начала сезона 

 Генеральный директор — Роман Станиславов
 Главный тренер — Андрей Воронков
 Тренеры — Клаудио Рифелли, Евгений Митьков.

СДЮШОР-Локомотив 
Резервисты «Локомотива» выступали в Высшей Лиге «А». По итогам соревнования команда опустилась в Высшую Лигу «Б».

Чемпионат России

Турнирная таблица

Переходный турнир 
Переходный турнир с участием команд высшей лиги «А» и «Б» проходил с 6 по 12 мая в «Волей Граде» (п. Витязево). По его итогам путёвки в высшую лигу «А» сезона-2014/15 завоевали «Торпедо» и «Автомобилист».

Состав СДЮШОР 

 Главный тренер — Владимир Гудима

См. также 
 Открытый чемпионат России по волейболу среди мужчин 2013/2014
 Мужская Лига чемпионов ЕКВ 2013/2014
 Кубок России по волейболу среди мужчин 2013
 Чемпионат мира по волейболу среди мужских клубных команд 2013

Примечания

Ссылки 
 
 

ВК «Локомотив» Новосибирск
2013 год в волейболе
2014 год в волейболе